Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Gaz de France 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Paris